Dogging bezeichnet

 Dogging (Sexualpraktik), eine sexuelle Praktik
 Dogging (Sport), sportliche Aktivitäten mit Hunden

Siehe auch:
 Docking